Deze lijst van spelers van het Slowaakse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Slowakije. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met duel tegen  op 26 mei 2014

Slowaaks voetbalelftal
Slowaaks
Spelers